William Morris
William Morris Davis
William Morris Hunt
William C. Morris (Buenos Aires) — cidade da província de Buenos Aires, Argentina

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos